«Rise to It» — песня группы Kiss, первый трек их студийного альбома 1989 года Hot in the Shade.

Также песня была издана отдельным синглом. (Сингл вышел в апреле следующего, 1990 года. Это третий и последний сингл с этого альбома, первыми двумя же были «Hide Your Heart» и «Forever».)

В США песня достигла 81 места в чарте Billboard Hot 100.

История создания 
Авторы песни — Пол Стэнли и Боб Халлиган младший.

Композиция и сюжет 
«Энциклопедия KISS» вкратце описывает песню так:

Энциклопедия также отмечает, что песня начинается с гитарного вступления Брюса Кулика (в блюзовом стиле) и что он также исполняет на ней «жаркое соло».

Примечания

Ссылки 
 

Песни Kiss
Песни 1989 года
Синглы 1990 года
Синглы Mercury Records